Кара-Чыраа () — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Кара-Чыраа — село в Сут-Хольского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт Кара-Чыраанского сумона.  
 Кара-Чыраа — иное написание названия Кара-Чыраанского сумона  
 местечко Кара-Чыраа — административно относится к с. Ак-Чыраа, Овюрский кожуун  
 местечко Кара-Чыраа  — административно относится к с. Дурген, Тандинский кожуун  
 Кара-Чыраа - урочище на правобережье р. Хадын,

Примечания